Петровце () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1412 года.

География 
Село расположено в южной части края, в пределах северо-восточной части Подсланской возвышенности, к западу от реки Топли, при автодороге . Абсолютная высота — 345 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 13,71 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Петровце составляла 435 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии